frakcja (budownictwo)
 frakcja (chemia)
 frakcja (geologia)
 frakcja (gleboznawstwo)
 frakcja (polityka)
 frakcja filtracyjna
 Frakcja (grupa artystek)